CPU steht für:
  – englisch für zentrale Verarbeitungseinheit, siehe Prozessor #Hauptprozessor
 Chaophraya-Universität (Chaophraya University), private Universität in Nakhon Sawan, Thailand
 Chest Pain Unit, Team/Station für Brustschmerz-Behandlung in der Kardiologie
 Flughafen Cururupu (IATA-Code), Flughafen einer Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Maranhão

cpu steht für:
 Pichis (ISO-639-3-Code), Sprachvarietät von Ashéninka (Sprache), eine der Arawak-Sprachen der Ashéninka in Peru

Abkürzung